Проспе́кт Корольо́ва — назва проспектів у деяких населених пунктах України та Росії.

Проспект Академіка Корольова — проспект в місті Київ.

Проспект Корольова — проспект в місті Корольов, Московська область.
 Проспект Корольова — проспект в місті Ростов-на-Дону.
 Проспект Корольова — проспект в місті Санкт-Петербург.

Проспекти